Vallbona (Nou Barris), barri de Barcelona
 La Pobla de Vallbona, municipi del Camp de Túria
 Vallbona d'Anoia, municipi de l'Anoia
 Vallbona de les Monges, municipi de l'Urgell